Konice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Konice, Stadt im Okres Prostějov
 Konice (Znojmo), Ortsteil von Znojmo, Okres Znojmo
 Konice (Mašťov), Ortsteil von Mašťov, Okres Chomutov

Siehe auch:
 Konitz